Distretto di San Luis – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di San Luis – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
Distretto di San Luis – distretto del Perù nella regione di Lima, provincia di Cañete
Distretto di San Luis – distretto del Perù nella regione di Lima, provincia di Lima